Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Elise Burgin e Rosalyn Fairbank che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Kim Sands 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Betsy Nagelsen /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (campionesse)

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (semifinali)
 Gigi Fernández /  Kim Sands (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1986